Сезон 1950—1951 у Національній лізі А — 54-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Лозанна.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Додатковий матч 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 червня 1951

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1951
Швейцарія
Швейцарія